Venslev kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Venslev (Frederikssund Kommune) – landsby i Ferslev Sogn (Frederikssund Kommune)
 Venslev (Slagelse Kommune) – bebyggelse i Venslev Sogn, Slagelse Kommune
 Venslev Sogn – sogn i Slagelse Kommune
 Venslev Kirke – kirke i Venslev Sogn
 Venslev Enghave – bebyggelse i Venslev Sogn

nl:Venslev